Гоммисвальд () — коммуна в Швейцарии, в кантоне Санкт-Галлен.

Входит в состав округа Зее-Гастер. Официальный код — 3334.

На 31 декабря 2006 года население составляло 2800 человек.

1 января 2013 года в состав коммуны Гоммисвальд вошли бывшие коммуны Риден и Эрнечвиль.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница